Salient bezeichnet:

 Salient-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Salient Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Salient Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Salient Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Salient Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Wadi Halfa Salient, inoffizielle Bezeichnung einer Ausbuchtung der internationalen Grenze zwischen Sudan und Ägypten entlang des Nils nach Norden